Hugo Vojta
 Josef Vojta
 Václav Vojta